

Cinema 
Long Distance - Linea diretta con l'assassino (Long Distance) – film del 2005 diretto da Marcus Stern

Musica 
 Long Distance – traccia dell'album State of Confusion dei The Kinks del 1983
Long Distance – singolo di Brandy del 2008
 Long Distance – singolo di Melanie Amaro del 2012